На этой странице помещён список послевоенных эсминцев и фрегатов ВМС Японии.

Особенности терминологии 

В японском языке нет специальных терминов для эсминца и фрегата. И то и другое называется «型護衛艦», то есть корабль сопровождения. Поэтому существующие классификации японских кораблей частично основаны на буквенных кодах тактических номеров (DD — эсминец, DDH — эсминец-вертолётоносец, DDG — эсминец УРО, DDK — противолодочный эсминец), частично на выполняемых функциях и особенностях вооружения. Дополнительную трудность представляет традиционная перевооружённость японских кораблей (большее количество вооружения при меньшем водоизмещении). Поэтому корабль водоизмещением 3000 т, который по европейским и американским меркам считается фрегатом или корветом, в Японии может фигурировать в категории эсминцев. Дополнительные трудности для классификации создал введённый в строй вертолётоносец «Хьюга», который классифицирован как эсминец-вертолётоносец, чтобы не возбуждать пацифистски настроенную общественность.

Следует отметить, что большинство названий эсминцев Морских сил самообороны повторяют названия эскадренных миноносцев Императорского флота Японии времен Второй Мировой войны, но есть и исключения - большинство современных, крупных и мощно вооруженных эсминцев УРО и эсминцев-вертолётоносцев несут имена, которые в Императорском флоте присваивались крейсерам и линейным кораблям, что, в определенной мере, подчеркивает их роль в современном японском флоте.

Эскадренные миноносцы 

Эскадренные миноносцы
Эскадренные миноносцы по типам
Эскадренные миноносцы Японии